Antonio Baldi ist der Name folgender Personen:

 Antonio Baldi (Maler) (* 1692), italienischer Maler und Kupferstecher
 Antonio Baldi (Sänger) (aktiv von 1710 bis 1735), italienischer Alt-Kastrat und Opernsänger